El Torrent de la Riera és un torrent de Mallorca que neix a les faldes del Puig Tomir, al municipi d'Escorca i arriba al municipi de Campanet on aflueix al Mal Torrent de Massana, que, amb el Torrent de Comafreda, formen el Torrent de Sant Miquel.

Referències 

Riera
Geografia d'Escorca
Campanet